La saison 1981-82 est la  du championnat de Suède de hockey sur glace sous le nom d'Elitserien.

Tableau 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

Play-off

Voir aussi 

1981-1982
Suède 1981-1982
Suède 1981-1982
1981 en Suède
Sport en Suède en 1982